

Половинка — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Половинка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Половинка — селище, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Половинка — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Половинка — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Половинка — село, Совєтський район, Алтайський край
 Половинка — присілок, Томський район, Томська область